Live in San Diego – DVD degli Switchfoot del 2004
 Live in San Diego – album dei Dirty Looks del 2005
 Live in San Diego – DVD dei Metallica del 2006
 Live in San Diego – album di Eric Clapton del 2016